Peter De Ridder (politicus), een Belgisch politicus
 Peter de Ridder (ambtenaar), een Nederlands ambtenaar en directeur van het Centraal Planbureau